Эз-Забада́ни () — город на юго-западе Сирии, расположенный на территории мухафазы Дамаск. Административный центр . Популярный летний курорт.

Географическое положение 
Город находится в западной части мухафазы, в гористой местности Антиливана, в долине реки Барада, вблизи границы с Ливаном, на расстоянии приблизительно 25 километров к северо-западу от Дамаска, административного центра провинции и столицы страны. Абсолютная высота — 1129 метров над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2004 года численность населения города составляла 26 285 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Гражданская война в Сирии 
В 2012 и в 2013 годах, в ходе Гражданской войны в Сирии, город стал ареной ожесточённых боёв между повстанцами с одной стороны и правительственными войсками — с другой.
В 2015 году, с 11 июля город оказался окружён Сирийской армией и бойцами Хизболлы, по сообщениям местных СМИ в городе оказались заблокированы около 1,5 тысячи боевиков группировки «Джабхат ан-Нусра». Бои ведутся внутри жилых кварталов, но осложняются из-за плотной постройки в западной части города.

Примечания 

Города мухафазы Дамаск